Det armenske alfabet (armensk: Հայոց գրեր, Hayots' grer eller Հայոց այբուբեն, Hayots' aybuben) er det alfabetiske skriftsystem, der bruges til at skrive armensk. Det blev opfundet omkring år 405. af Mesrop Mashtots, en armensk lingvist og ekklesiologisk leder. Skriftsystemet havde oprindeligt 36 bogstaver, og der er siden blevet tilføjet tre. Armensk skrives vandret fra venstre til højre. Det er formodentlig baseret på det græske alfabet, hvilket gør det beslægtet med bl.a. latin, kyrillisk og georgisk.

Oversigt over alfabetet

Referencer 

Skriftsystemer
Bogstaver